Farra d'Isonzo-observatoriet (), är ett observatorium i Farra d'Isonzo, Italien.

Minor Planet Center listar observatoriet som upptäckare av 225 asteroider mellan 1993 och 2010.

Lista över upptäckta mindre planeter och asteroider

Se även 
 Astronomiska upptäckter av Farra d'Isonzo-observatoriet

Källor och referenser 

Observatorier i Italien